Eleonora Buiatti – ex calciatrice italiana
 Eva Buiatti – medico e ricercatrice italiana
 Renan Buiatti – pallavolista brasiliano